Wilfredo Arturo Robles Rivera es un abogado peruano.

Captura 
El 23 de julio de 1992, Wilfredo Robles fue capturado por la policía junto a Amador Oré Durán ("Amador") y Jacinto Illanes Bautista ("Jacinto") cuando transportaban cargas explosivas y volantes subversivos para un paro armado convocado por Sendero Luminoso. En aquella ocasión, "Jacinto" señaló a Robles como el encargado de entregarle las cargas explosivas. Cuando fue interrogado por la policía, Robles negó los cargos aunque se encontró en su poder una caja de fósforos.Según José Baella, ex jefe de la DIRCOTE, Robles, conocido como "Aldo", era el encargado de repartir volantes a las empresas, trabajadores y sindicatos para que acaten los paros armados convocados por la organización subversiva.Según declaró Robles, luego del escándalo de sus supuestos vínculos con Sendero Luminoso en su juventud, la detención se debió a que su madre era parte de la Junta Directiva que enfrentaba juicios contra unos traficantes de terrenos de San Juan de Lurigancho.

Liberación y años posteriores 

En el año 2004 es puesto en libertad tras 11 años de prisión por el delito de terrorismo, ​luego de una sentencia absolutoria que fue confirmada por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema. En el año 2005 ingresó a estudiar leyes en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recibiéndose como abogado en el año 2010.

En el año 2011, Robles firmó las planillas del MOVADEF, considerado como "organismo generado" de Sendero Luminoso, cuando dicha organización intentó inscribirse como partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En el año 2020, culminó su maestría con mención en ciencias penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En ese mismo año se afilió al partido Perú Libre.Tras el intento de autogolpe del 2022, asumió la defensa del ex premier Aníbal Torres y posteriormente la de Pedro Castillo.

Referencias 
Abogados de Perú
Alumnado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos